Jan Karel Kleijn (1963), een Nederlands ondernemer
 Jeroen Kleijn (1969), een Nederlands drummer en labelmanager
 Karel Kleijn, (1911-1937), een Nederlands fotograaf
 Kommer Kleijn (1893-1982), een Nederlands toneel- en hoorspelacteur, dramaturg en hoorspelregisseur
 Krijn Kleijn (1924-2011), Engelandvaarder
 Mirjam de Kleijn (1981), een Nederlands korfbalster
 Tom Kleijn (televisiejournalist) (1969), een Nederlands tv-journalist
 Tom Kleijn (vertaler) (1949), vertaler van toneelteksten

 Jan de Kleyn (1937), een Nederlands voormalig voetballer
 Jan de Kleyn (1941), een Nederlands officier
 Jan Kleyn (1925-2009), een Nederlands sprinter
 Matthijs Kleyn (1979), een Nederlands schrijver en televisiemaker
 Onno Kleyn (1957), een culinair journalist en schrijver van kookboeken

Zie ook 
 Klijn (doorverwijspagina)
 Klein (doorverwijspagina)